Le manga Samurai Deeper Kyo, traitant l'univers des samouraïs dans le Japon des années 1600, comporte un grand nombre de combats. Chaque combattant étant unique, ils ont développé leurs propres techniques de combat en utilisant leurs armes favorites.

Voici la liste des armes utilisées par les différents protagonistes.

Armes communes 
La plupart des combattants utilisent ce genre d'armes qui sont tout à fait ordinaires du point de vue de leur conception. Parmi celles-ci on peut noter l'existence de muramasas ordinaires, armes de très bonne qualité mais inférieures aux muramasas authentiques.

Aiguilles 
Scorpion noir et Anthony se battent avec de longues aiguilles d'acier. Pour Scorpion noir chacune d'elles est imprégnée d'un des quatre poisons de sa création : la mort par brulure interne grâce à l'arsenic ; la mort par visions cauchemardesques au moyen de champignons hallucinogènes ; la mort souriante qui provoque d'intenses convulsions et la mort extrême, poison conçu par lui-même et qui fait fondre la peau, la chair, les intestins et les os. Anthony peut utiliser pacifiquement ses aiguilles en pratiquant l'acupuncture.

Arc 
Maro Bassara des douze généraux sacrés utilise cette arme de combat à distance.
Dans la version animée, Sanada Yukimura obtient l'arc maléfique Muramasa.

Faux 
Le faux général sacré Mekira se sert d'une faux, « Ailes de Panthère » qui est en réalité un yari muni d'une lame similaire a une faux il utilise les mêmes techniques de manipulateurs d'ombres que son ancien camarade d'entraînement, Tigre Rouge.

Fils de combat 
Izumo no Okuni manipule avec une grande dextérité des fils qui, lorsqu'elle resserre les liens, découpent les victimes de la même façon qu'un fil à couper le beurre.

Kageromaru 
Corbeau blanc des Tricolores manipule ce genre d'arme. C'est une arme peu commune d'une forme générale proche de celle d'un tonfa à la différence près qu'une lame semi circulaire se situe sur la branche longue de l'arme.

Katana 
De nombreux combattants utilisent ce genre d'arme, comme Akira qui en manipule un dans chaque main, Sasuke Sarutobi qui utilise, au début de l'aventure, un muramasa ordinaire d'une longueur de 150 centimètres, Luciole, Yukimura Sanada ou encore Nobuyuki Sanada.

Marionnettes 
Kubira, en tant que marionnettiste, contrôle ce genre de jouets mais ces poupées sont de taille humaine, de force non négligeable et fonctionnent sans fil, elles seraient presque les ancêtres d'androïdes de combat.

Masse d'arme 
Antera des douze généraux sacrés, manipule grâce à sa force extraordinaire une masse d'arme aussi grande qu'elle, de la lancer loin et de la manipuler avec une très grande précision malgré son poids élevé.

Shuriken 
Les fameuses étoiles de ninja manipulées par Sasuke ainsi que Mahiro ou Kotaro.

Yari 
Durant les premiers combats de Tigre Rouge, celui-ci utilise un yari (lance japonaise) munis de deux lames sur les côtés faisant ainsi une croix.

Chaîne 
Mekira, des 4 guerriers fous, se bat avec une longue chaîne, qu'il utilise comme un fouet. Sa technique est appelée la « Technique des Chaînes de Fer » par Akari.

Armes spéciales 
Malgré une atmosphère riche en techniques liées à la magie, le manga ne comporte actuellement que quatre armes aux pouvoirs magiques (cinq dans l'anime). Mais ce ne sont pas des armes qui servent à jeter des sorts, elles sont magiques dans le sens où elles ont une âme et une volonté propre. Si le porteur est accepté par l'arme, elle lui semblera légère et sa force d'impact se démultipliera. En revanche, si le porteur est refusé alors elle ne bougera pas. Ces armes ont été forgées par Muramasa, un maître d'armes et forgeron légendaire.

Hajyao 
L'arme portée sur le bras droit de Miguera. Cette arme a la forme d'une gatling à cinq canons tirant des décharges énergétiques provenant de la force vitale de son porteur.

Hokurakushimon 
L'Hokurakushimon est un trident ne pouvant être utilisé que par un Tokugawa. Considéré comme un trésor, elle a la fâcheuse tendance à absorber la vie de son porteur, ce qui la rend à la fois crainte et vénérée par ce clan. Elle est actuellement dans les mains de Tigre Rouge qui a eu un peu de mal à se faire accepter par celle-ci.

Shibien 
Lorsque Kyo aux yeux de démon et ses compagnons arrivent chez Muramasa, Sasuke Sarutobi, qui depuis son combat avec Kyo, avait un sabre fendu, demande au forgeron légendaire s'il n'a pas une arme à lui confier. Muramasa lui montre différents sabres mais aucun ne semble l'intéresser jusqu'à ce qu'il repère un sabre enchaîné, le Shibièn (alter-ego maléfique du Tenrô) . Ce sabre bien qu'extrêmement instable et incontrôlable a finalement accepté Sasuke comme porteur. Sa couleur noire est due au grand nombre de personnes qui sont mortes par cette lame. Son ancien propriétaire était Kyoshiro Mibu. Ce dernier a tellement plu au Shibièn que le seul fait d'entendre la voix de Kyoshiro le fait réagir et Kyoshiro peut lui donner n'importe quel ordre (comme de se calmer par exemple).

Tenrô 
Le Tenrô est un katana dont la lame mesure 1.5m de long. Il est possédé par Kyo, puis par Kyoshiro après que ce dernier a battu Kyo lors de la Bataille de Sekigahara. Cette lame exceptionnelle parvint à fendre le premier sabre de Sasuke et à trancher net un des Kageromaru de Corbeau Blanc.
Et si celui qui le contrôle n'est pas assez fort pour Tenrô (sorte de loup blanc solitaire) il prend le contrôle du corps de celui qui le possède car les Sabres mythiques de Muramasa sont en quête du maître idéal. On apprend plus tard (tome 34) que dans le Tenrô il y a l'âme du premier Roi Rouge des vrais Mibus. Celui-ci permet a Kyo de décupler sa force et de devenir un véritable membre du clan Mibu.

Hokutoshichisei 
C'est le quatrième grand sabre muramasa. Il est possédé par Tokito, un des quatre grands sages. Son nom signifie littéralement "les 7 étoiles de la Grande Ourse", et il peut se séparer en deux sabres, chacun représentant le groupe d'étoiles formant la Grande Ourse, kai (les 4 premières) et hyo (les 3 dernières). Une fois séparés, les sabres se nomment Tokai et Tohyo. Il est détruit par l'ex roi rouge

Petit sabre de défense 
Il s'agit du dernier sabre maléfique créé par Muramasa, puisque celui-ci meurt peu après. Il y a mis ses dernières forces et sera très utile par la suite, même si Yuya ne s'en sert pas pour se battre. Il a été forgé spécialement pour elle, qui est bien faible par rapport aux autres combattants et aux Mibu. Cette arme fait aussi office de clé pour accéder au trésor du roi rouge.

Samurai Deeper Kyo